David Zuiderhoek (aannemer)
 David Zuiderhoek (architect)
 Olga Zuiderhoek, actrice
 Niels Zuiderhoek, gitarist